Appannguit bezeichnet:
 Appannguit (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Appannguit (Insel), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland